

Aziende 
 Dana Incorporated – azienda statunitense

Geografia

Giordania 
 Dana – città della Giordania centrale
 Riserva naturale di Dana – riserva naturale della Giordania centro-meridionale

Indonesia 
 Dana – isola indonesiana della reggenza di Sabu Raijua

Nepal 
 Dana – villaggio del Distretto di Myagdi

Stati Uniti d'America 
 Dana – census-designated place della Carolina del Nord, nella contea di Henderson
 Dana – città dell'Illinois, nella Contea di LaSalle
 Dana – città dell'Indiana, nella Contea di Vermillion
 Dana – città dell'Iowa, nella Contea di Greene
 Dana – città del Massachusetts, nella Contea di Worcester
 Monte Dana – cima del Parco nazionale di Yosemite, in California, alto 3981 metri

Mitologia 
 Dana o'Shee – creature piccole leggendarie irlandesi

Onomastica 
 Dana – nome proprio di persona sia maschile che femminile, proprio di diverse culture

Personaggi 
 Dana – personaggio della sitcom La vita secondo Jim
 Dana la cacciatrice – personaggio della serie televisiva Angel

Persone 
 Dana – cantante e politica irlandese
 Dana – cantante e ballerina sudcoreana
 Lady Dana – producer e disc jockey olandese
 San Dana – santo del IX secolo della penisola salentina
 James Dwight Dana – mineralogista e zoologo statunitense
 Richard Henry Dana Jr. – scrittore e navigatore statunitense
 Vic Dana – ballerino e cantante statunitense

Altri progetti